Funk steht für:
 Funk (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Funk (Musik), Musikstil
 Funk (Nidau), Schweizer Familie
 funk (Medienangebot), Netzwerk von ARD und ZDF
 Funk Gruppe, Versicherungsmakler
 Funk Aircraft, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Rio Funk, Musikstil

FUNK steht als Abkürzung für:
 Front uni national du Kampuchéa, politische und militärische Allianz in Kambodscha (1970–1975)

Siehe auch:
 Funktechnik, drahtlose Übertragungstechnik
 Funkspruch, Aussenden einer formgebundenen Nachricht
 Funkverkehr, Fernmeldeverkehr
 Funk in France: From Paris to Antibes (1969–1970), Musikalbum von Grant Green (2018)
 Funck
 Funke
 Fank
 Funken